Жданов може бити:

 Жданов, руско презиме
 Владимир Жданов, совјетски генерал
 Андреј Жданов, совјетски политичар и идеолог
 Жданов (Домажлице), насељено мјесто у округу Домажлице, Чешка
 Жданов, бивши назив Мариупоља